Un bonhomme bâton peut désigner :
 le dessin d'un être humain, composé de façon très simplifiée, aussi appelé bonhomme allumette,
 en créole haïtien, un tonton Macoute.